Setolibertella är ett släkte av svampar. Setolibertella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Setolibertella